Baket-Amun oder Baketamun ist der Name folgender altägyptischer Personen:
 eventuell der ursprüngliche Name der Prinzessin Baketaton
 Baketamun, Tochter Thutmosis III., siehe Baketamun (Tochter Thutmosis III.)